Рибафреча () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Логроньо. Занимает площадь 34,58 км². Население — 998 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 14 км.

Покровителями города считаются святой бартоломе и богоматерь де Бераса.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ribafrecha.com

Муниципалитеты Риохи